Taateraannguit bezeichnet:
 Taateraannguit (Insel, Kangaatsiaq) (auch Tupersuannguit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Taateraannguit (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland